— японская сэйю и J-pop-певица.

Об артистке 
Участвовала в группе Love Live!

В 2013 году начала сольную карьеру.

В 2017 году была признана соло-певицей года с наибольшим количеством прослушиваний по версии стримингового сервиса ANiUTa. В число самых популярных песен Мимори входили «Egao no kimi e», «Saki wa Hana» и «Univer Page».

В апреле 2019 года вышла замуж за рестлера Кадзутику Окаду.

Роли в аниме 
2010
 Love Live! — Уми Сонода
 Tantei Opera Milky Holmes — Шерлок Шеллингфорд
2011
 Baby Princess 3D Paradise Love — Сэйка
 Busou Chuugakusei: Basket Army — Нанами Кано
 Gudaguda Fairies — Пику-Пику
 Tantei Opera Milky Holmes: Summer Special — Шерлок Шеллингфорд
 Yuru Yuri — Химавари Фурутани
 «Сакура — хранительница времени» — Сакура Ёсино
2012
 Aoi Sekai no Chuushin de — Нел
 Asa made Jugyou Chu! — Риса Такабанэ
 Btooom! — Химико
 Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit Hen — Колин
 Oda Nobuna no Yabou — Мотоясу Мацудайра
 Rinne no Lagrange — Мити Кондо
 Poyopoyo Kansatsu Nikki — Моэ Сато
 Queen’s Blade: Rebellion — Эйлин
 Rinne no Lagrange Season 2 — Мити Кондо
 Tantei Opera Milky Holmes: Alternative — Шерлок Шеллингфорд
 Tantei Opera Milky Holmes Dai 2 Maku — Шерлок Шеллингфорд
 Teekyuu — Канаэ Синдзё
 Love Live! — Уми Сонода
 Yuru Yuri 2 — Химавари Фурутани
 «Алые осколки» (ТВ-1 и 2) — Киёно Такара
 «Очень приятно, Бог» — Нанами Момодзоно
2013
 Freezing Vibration — Амелия
 Futari wa Milky Holmes — Шерлок Шеллингфорд
 GJ-bu — Сион Сумэраги
 IS: Infinite Stratos 2 — Кандзаси Сарасики
 Love Live! School Idol Project — Уми Сонода
 Outbreak Company — Мюсел
2014
 Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru — Мимори Того
2015
 Denpa Kyoushi — Коёми Хиираги
 Lance N' Masques — Алиса Кливленд
 Tantei Opera Milky Holmes TD — Шерлок Шеллингфорд
 Tokyo Ghoul √А — Рома Хойто
2016
 Rin-ne — Судзу

Примечания 

Певцы и певицы Японии
Актрисы озвучивания Японии